Spacecom – estoński przewoźnik kolejowy
 Spacecom – izraelski operator satelitów telekomunikacyjnych
 Space.com – anglojęzyczny portal internetowy poświęcony astronomii i kosmosowi